Plunzsee steht für folgende Gewässer in der Stadt Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg:

 Großer Plunzsee
 Kleiner Plunzsee